Cap-Haïtien (arrondissement), een arrondissement in Haïti
Cap-Haïtien (stad), een stad in Haïti
Internationale Luchthaven Cap-Haïtien, een luchthaven in Haïti